Ехидо де Аљенде има више значења:

 Ехидо де Аљенде (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо де Аљенде (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику